Oropezella är ett släkte av tvåvingar. Oropezella ingår i familjen puckeldansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puckeldansflugor
Oropezella